Спортът Тенис е бил част от програмата на Летните олимпийски игри още при създаването им през 1896 г. Той отпада от програмата през 1924 заради съмненията на МОК за аматьорския статут на тенисистите. След два демонстрационни тенис олимпийски турнира (1968 и 1984), той се завръща като олимпийски спорт, носещ медали, през 1988 г. Оттогава олимпийски тенис турнир е провеждан на всяка олимпиада.

На олимпийските игри през 1896, 1900, 1904, 1988 и 1992 не се провежда мач за бронзов медал, а двамата тенисисти (двете двойки), загубили на полуфинала, получават медал. През всички останали години е провеждан мач за трето място.

Право на участие в турнира придобиват 56 тенисисти според класацията им в световната ранглиста, а останалите осем се определят от ITF и от МОК. От една държава могат да участват най-много 4 състезатели. За Летните олимпийски игри в Пекин броя им става 6, като на сингъл могат да участват максимум 4.

Турнири 

(д) – демонстрационен турнир, победителите в него не получават олимпийски медали

Българско участие 
 Мануела Малеева – 1988 (бронзов медал сингъл, 1 кръг двойки) и 1992 (четвъртфинал сингъл, 2 кръг двойки — състезава се за Швейцария)
 Катерина Малеева – 1988 (3 кръг сингъл, 1 кръг двойки), 1992 (2 кръг сингъл, 1 кръг двойки) и 1996 (1 кръг двойки)
 Магдалена Малеева – 1992 (3 кръг сингъл, 1 кръг двойки), 1996 (3 кръг сингъл, 1 кръг двойки) и 2004 (2 кръг сингъл)
 Елена Пампулова – 1992 (1 кръг сингъл)
 Цветана Пиронкова – 2008 (2 кръг сингъл), 2012 (2 кръг сингъл)
 Григор Димитров – 2012 (2 кръг сингъл)

Олимпийски медалисти — мъже

Сингъл

Сингъл на закрито

Двойки

Двойки на закрито

Олимпийски медалисти — жени

Сингъл

Сингъл на закрито

Двойки

Олимпийски медалисти – смесени двойки

Смесени двойки на закрито

Рекорди

Най-много спечелени медали по страна 
В таблицата са включени всички страни, които са печелили поне по един златен олимпийски медал в турнира по тенис:

Тенисисти с повече от един златен медал 

 Четири
  Винъс Уилямс
  Серина Уилямс

Три
  Реджиналд Дохърти (плюс 1 бронзов)

Два
  Хю Дохърти (плюс 1 бронзов)
  Мери Джо Фернандес (плюс 1 бронзов)
  Сюзан Ланглан (плюс 1 бронзов)
  Чарлс Уинслоу (плюс 1 бронзов)
  Джон Боланд
  Шарлът Купър
  Джиджи Фернандес
  Николас Масу
  Хейзъл Уайтман
  Хелън Уилс Мууди

Рекордни мачове 
 Най-дългият сет на сингъл мъже е между Жо-Вилфрид Цонга (Франция) и Милош Раонич (Канада), завършил 25:23 по време на Летните олимпийски игри в Лондон през 2012 г. 
 Най-дългият мач на двойки мъже в три сета е между двойките Марсело Мело/Бруно Соареш (Бразилия) и Томаш Бердих/Радек Щепанек (Чехия), изигран на летните олимпийски игри в Лондон през 2012 г., завършил 1:6, 6:4, 24:22.

Външни препратки 
 Официална база данни на МОК с всички олимпийски медалисти

Източници 

олимпийските игри